Le terme Route 16 peut désigner plusieurs routes :

Amérique

Canada 
 Route 16 au Nouveau-Brunswick
 Route 16 en Nouvelle-Écosse
 Route 16 en Ontario
 Route 16 en Saskatchewan

 Les meurtres du Highway of Tears ont eu lieu aux abords de la Route 16, en Colombie-Britannique.

États-Unis 
 U.S. Route 16
 Interstate 16

Uruguay 
 Route 16

Asie 
 Route asiatique 16

Europe 
 Route européenne 16
 Route européenne 016

Allemagne 
 Route fédérale 16
 Route fédérale 16a

France 
 Route départementale 16 dans certains départements

Lituanie 
 Route magistrale 16

Serbie 
 Route magistrale 16

Suisse 
 Route principale 16

Voir aussi